«Santos Mártires» puede referirse a:

 Santas Felicitas y Perpetua (f. Cartago, 203), mártires - Festividad: 7 de marzo.
 Santos Abdón y Senén (f. Roma, 254), mártires - Festividad: 30 de julio.
 Santos Emeterio y Celedonio (f. Calahorra, 298), mártires - Festividad: 3 de marzo/31 de agosto.
 Santos Cosme y Damián (f. Cilicia, ca. 300), mártires - Festividad: 26 de septiembre.
 San Ciriaco y Santa Paula (f. Málaga, 303), már.tires - Festividad: 18 de junio.
 Santos Justo y Pastor (f. Alcalá de Henares, 304), niños mártires - Festividad: 6/9 de agosto.
 Santos Vicente, Sabina y Cristeta (f. Ávila, 306), hermanos mártires - Festividad: sin datos.
 San Lorenzo Martin
 San Sergio Trujillo y San Miguel Ángel Carrascoso (f. Madrid, 982), eternos mártires